

Biologia 
 Ibrido – un individuo nato da genitori appartenenti a diverse razze o specie.

Numismatica 
 Ibrido – moneta coniata con conii non previsti per lo stesso pezzo.

Economia 

 Titolo ibrido – titolo che unisce assieme caratteristiche proprie dei titoli di credito (obbligazioni) a caratteristiche dei titoli di proprietà (azioni)

Elettrotecnica 
 Ibrido – circuito costituito da più chip riuniti in un unico package.
 Ibrido telefonico – dispositivo per interfacciare linee telefoniche a sistemi audio
 Veicolo ibrido – dotato di due sistemi di propulsione.

Tecnologia 

 Ibrido – un prodotto tecnologico ottenuto dall'integrazione di componenti a basso contenuto tecnologico con elementi tecnologicamente più complessi maturati in contesti scientifici diversi

Pagine correlate 

 Ibridazione